Desa Surengede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Surengede (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 109,94), Jawa Tengah, 
 Desa Surengede (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,95), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar